Naselja u Sloveniji
 Gorenja vas u općini Škofja Loka;
 Gorenja vas pri Čatežu  u općini Trebnje;
 Gorenja vas pri Leskovcu  u općini Krško;
 Gorenja vas pri Mirni  u općini Trebnje;
 Gorenja vas pri Mokronogu  u općini Mokronog - Trebelno;
 Gorenja vas pri Polici  u općini Grosuplje;
 Gorenja vas pri Šmarjeti  u općini Šmarješke Toplice;
 Gorenja vas  u općini Gorenja vas - Poljane;
 Gorenja vas  u općini Ivančna Gorica;
 Gorenja vas  u općini Kanal ob Soči;
 Gorenja vas  u općini Trebnje
 Gorenja vas  u općini Zagorje ob Savi